О́льга Ива́новна Тата́ринова (2 июля 1939, Куйбышев — 20 февраля 2007, Москва) — советский и российский прозаик, поэт, переводчик, литератор. Основатель и руководитель литературной студии «Кипарисовый ларец» (Москва).

Биография 
Ольга Татаринова родилась в г. Куйбышев (сейчас Самара). Детские и юношеские годы прошли в Ростове. Окончила Рязанский радиотехнический институт в 1961 году. С 1961 г. по 1972 г. работала инженером в области космической техники. В 1974 г. после учёбы в Литературной студии при Союзе писателей СССР (семинар Б. А. Слуцкого) поступила в московский Литературный институт им. А.М. Горького (семинары Ю. Трифонова и В. Липатова). В 1978 году окончила институт.

Член СП СССР с 1989 года.

Основатель и руководитель литературной мастерской «Кипарисовый ларец», гл. редактор (1993), а затем член редколлегии феминистского журнала «Преображение».

Лауреат международного конкурса на лучший женский рассказ, 1993.

Лауреат Международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие», 2006.
«Это — внятная и светлая проза, но внимательный читатель с любовью узнает в её авторе поэта, всею душою провидящего красоту и печаль этого мира. Детское это, чистое видение счастливо совпадает со зрелостью ума, опытностью писательской руки».
Белла Ахмадулина

«Постоянный и жадный поиск духовности в близком и далеком — так бы я охарактеризовала основную направленность творчества Ольги Татариновой».  
Дина Рубина

Библиография 
Дебютировала как критик в журнале «Детская литература». Является автором книги «Вечная верность. Повести и рассказы». (М., «Советский писатель», 1988); «Некурящий Радищев» (М., «Советский писатель», 1992), (М., Линор, 2004), «Non-fiction: „Кипарисовый Ларец“» (М., «АВМ», 2004), «Spring.doc» (С-Пб., Алетейя, 2007), «Война Алой и Белой розы» (М., «Эксмо», 2009), а также автор поэтических сборников: «Стихи» (М., Линор, 1995), «Vita brevis» (М., Линор, 2005), «Синица в небе» (М., ИД Юность, 2005), «Камерно» (М., Линор, 2005), «Горизонт квартала» (М., «Вест-Консалтинг», 2006), «Московский вечер» (М. «Вест-Консалтинг», 2006)."Война Алой и Белой розы" (М. "Эксмо", 2009)

Автор многочисленных публикаций в периодике, альманахах и коллективных сборниках : «Чего хочет женщина» (М., Линор, 1993); «Американские поэты в Москве» (М., 1998); «День поэзии-2000» (М., «Русскій мір»); «Брызги шампанского» (М., «Олимп», 2002); «Один к одному», антология одного стихотворения (М., 2003), ж. «Крещатик» (1/05, 1/06), ж. «День и Ночь» (3-3/2006), Нью-Йоркский «Новый Журнал» (1991), альманах "Кипарисовый ларец" (2011, 2012)  и др.

Переводила с английского и немецкого языков. В её переводах выходили: Ленри Питерс, Джеред Ангира, И. Р. Бехер, Альфред Киттнер, Ева Штриттматер, Ингеборг Бахман, Пауль Целан, Готфрид Бенн, Теодор Дойблер, Франц Верфель, Георг Тракль, Олдос Хаксли, Сидни Кейс и Дилан Томас,Аллен Гинсберг, Джон Эшбери, Айрис Мердок (роман «Сон Бруно»), Патрик Уайт (рассказ «Клэй») и многие другие.

Ссылки 
 Ольга Татаринова в Журнальном зале
 Ольга Татаринова и Кипарисовый ларец
 Ольга Татаринова, роман "Война Алой и Белой розы"

Русские поэты
Поэты России
Выпускники Рязанского государственного радиотехнического университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького